Староперуново — село в Тальменском районе Алтайского края. Административный центр Староперуновского сельсовета.

История 
Основано в 1776 г. В 1928 году состояло из 159 хозяйств, основное население — украинцы. В административном отношении являлось центром Староперуновского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района